Sin novedad en el frente  puede referirse a:
  Sin novedad en el frente, novela de Erich Maria Remarque, publicada en 1929.
 Sin novedad en el frente, película estadounidense de 1930, dirigida por Lewis Milestone.
 Sin novedad en el frente, película estadounidense-británica realizada para la televisión en 1979, dirigida por Delbert Mann.
 Sin novedad en el frente, película alemana realizada para la televisión en 2022, dirigida por Edward Berger.